Malmö FF deltog säsongen 2004 i Allsvenskan, Svenska cupen och Royal League

Säsongen
Malmö FF vann 2004 års Allsvenska, vilket innebar klubbens första svenska mästartitel sedan 1988. Detta kom efter en storsatsning då klubben köpte in Patrik Andersson, Afonso Alves och Igor Sypniewski innan säsongen. När sedan Sypniewski lämnade på grund av personliga problem kom Yksel Osmanovski hem från Italien, vilket följdes av Patrik Anderssons yngre bror Daniel Andersson.

Efter en stark säsongsstart hamnade laget i en svacka innan EM-uppehållet. Efterhand kom 2003 års skyttekung Niklas Skoog i fas tillsammans med Afonso, och med ett 4-4-2 system lyckades laget avancera till toppen av tabellen. Efter två förluster mot Kalmar och Landskrona, men inför mer än 40 000 åskådare mot IFK Göteborg på Nya Ullevi vann Malmö med 2-1 och efter att ha vunnit hemma mot Elfsborg med 1-0 efter en straffretur från Jon Inge Høiland. När titelrivalen Halmstad spelade oavgjort hemma mot IFK Göteborg så räckte det precis för att vinna titeln.

Spelartrupp

Målvakter
  33. Mattias Asper
  35. Fredrik Persson
  16. Joel Ringström

Backar
  4. Peter Abelsson
  18. Patrik Andersson
  7. Joseph Elanga
  19. Glenn Holgersson
  14. Jon Inge Høiland
  4. Daniel Majstorović
  3. Olof Persson
  25. Behrang Safari

Mittfältare
  30. Daniel Andersson
  10. Louay Chanko
  22. Tobias Grahn
  13. Jon Jönsson
  6. Hasse Mattisson
  24. Johan Nilsson-Guiomar
  5. Thomas Olsson
  21. Andreas Yngvesson

Anfallare
  8. Afonso Alves
  26. Darko Lukanović
 11. Yksel Osmanovski
 9. Niklas Skoog
  11. Igor Sypniewski

Allsvenskan

Matcher

Resultatsummering

Tabell

 – Svenska mästare och kvalificerade till andra kvalomgången till UEFA Champions League 2005/2006.
 – Kvalificerade till kvalet till UEFA-cupen 2005/2006.
 – Kvalificerade för spel i Intertotocupen 2005.
 – Kvalspel för att få spela i Fotbollsallsvenskan 2005.
 – Nerflyttade till Superettan 2005.

Lag 13 och 14, AIK och Trelleborgs FF, flyttas ner till Superettan. Från Superettan går istället BK Häcken och Gefle IF direkt upp i Fotbollsallsvenskan 2005.  Lag 12 i Allsvenskan, Örgryte IS, får kvala mot trean i Superettan, Assyriska FF.

Lag 1-4 i Allsvenskan, det vill säga Malmö FF, Halmstads BK, IFK Göteborg och Djurgårdens IF, får spela i Royal League mot de fyra bästa lagen från Norge och Danmark. Royal League-matcherna sänds i Kanal 5.

Lag 1 i Allsvenskan, Malmö FF, får kvala till Champions League. Lag 2, Halmstads BK, får kvala till Uefacupen.

(*=) Efter säsongen flyttas Örebro SK ner till Superettan, då man inte uppnått kraven för elitlicens, och ersattes i Allsvenskan 2005 av Assyriska FF.

Bästa målskyttar
  Afonso Alves 12
  Niklas Skoog 8
  Andreas Yngvesson 5
  Jon Inge Høiland 4

Övriga matcher

Svenska Cupen

Träningsmatcher

Royal League

Øresundsbron Cup

Externa länkar
 | Spelprogram - Allsvenskan 2004

2004
Fotbollssäsongen 2004 efter lag
Fotboll i Sverige 2004